Сисанийската и Сятищка епархия () е епархия на Вселенската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище в македонския град Сятища (Сатиста).

Граници 
Епархията включва историческата област Населица, тоест дем Горуша от областна единица Кожани и селата Нестиме (Ностимо), Бухин (Антиро), Жиковища (Спилиос), Лучища (Керасона), Либешево (Агиос Илияс), Моласи (Диалекто) и Ресуляни (Велос) от дем Хрупища на областна единица Костур.

История 
Първоначалният център на епархията е Сисани, а катедралната църква е „Света Богородица“. Епархията принадлежи към Охридската архиепископия. Първото споменаване на епископията е от 1510 година, когато е споменат епископ Лаврентий. В края на XVII век арпхиепископ Зосим II Охридски мести центъра на епархията от Сисани в Сятища. До закриването на Охридската архиепископия в 1767 година епархията е епископия, а след това е издигната в митрополия. От първата половина на XIX век, когато митрополит става Мелетий Смирнеос, архиереите ѝ носят титлата „екзарх на Македония“.

Митрополити

Манастири

Бележки